Chereau kan syfta på:

 Patrice Chéreau (1944–2013) - en fransk teater-, film- och operaregissör, film- och TV-producent samt skådespelare
 Chereau (företag) - en fransk tillverkare av lastbilssläp